Platinum est le mot anglais désignant le platine.

Jeu vidéo 
 La gamme Platinum est attribué par Sony aux jeux vidéo les mieux vendus sur PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable et PlayStation 3.

Musique

Groupe 

 Platinum Girls est un groupe musical russe féminin.

Label 

 Le label « platinum » est attribué dans certains pays aux disques de platine. On parle aussi de Platinum Collection pour certaines rééditions ou compilations de titres d'un artiste.
 « Platinum » Records est un label indépendant bordelais.

Chanson 

 Platinum est une chanson de Māya Sakamoto sortie en 1999.

Album 

 Platinum est un album musical de Mike Oldfield sorti en 1979 ;
 IAM Platinum est un album de rap du groupe IAM ;
 Platinum est un album du groupe Worlds Apart sorti en 2007 ;
 Platinum est un album de rap de PLK sorti en 2018.

Autres 

 Les séries Platinum et Platinum Pro sont des gammes de guitares électriques de la société B.C. Rich Guitars.

Informatique 
  était le nom donné à l'interface graphique de Mac OS 8.
 Platinum est une gamme de disque dur de la marque suisse MyDrive.

Cinéma 

 La Blonde platine, titre original de Platinum blonde est un film américain de Frank Capra sorti en 1931.

Entreprises 

 La société Anglo Platinum, en Afrique du Sud, est le plus important producteur de platine au monde.
 Platinum Technology est un éditeur de logiciels d'entreprise racheté en 1999 par Computer Associates.

Carte de paiement 

 La Platinum MasterCard est une carte de paiement très haut de gamme de la société MasterCard. Voir la page MasterCard (carte de paiement).

Localités
 Platinum Tower : un gratte ciel de Panama city
 Platinum (Alaska).

Voir aussi

 Platine (homonymie).